Дягиль — слово, которое может относиться к различным понятиям:

 Дягиль лекарственный — одно из русских названий вида Дудник лекарственный .
 Дягиль — синоним слова «дудник», русского названия рода Angelica из семейства Зонтичные.
 Дягиль — русское название рода Archangelica (название Archangelica обычно рассматривается как синоним правильного ''Angelica).